Пеникис () — латышская фамилия. Известные носители:
 Пеникис, Мартиньш (1874—1964) — генерал армии Латвии, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии.
 Пеникис, Роналдс — актёр.
 Пеникис, Янис — журналист и политолог.

Примечания